EKB steht als Abkürzung für:

 Eduard Kummer, Bettlach, eine Uhrenfabrik, siehe Atlantic Watches
 Eigenkapitalbedarf (Bankwesen)
 den IATA-Code des kasachischen Inlandflughafens Ekibastus
 Elektrochemisches Kombinat Bitterfeld
 Gelegentlich (fälschlich) bedeutet es „Ein Zimmer, Küche Bad“, (siehe auch Liste der Abkürzungen in Wohnungsanzeigen)
 Euskirchener Kreisbahnen

EKB